Вербилово — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Алольской волости.

География 
Деревня расположена в 22 км к северо-западу от города Пустошка у Вербиловского озера. Восточнее находится волостной центр, деревня Алоль.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 398 жителей.

Инфраструктура 
В деревне находится Алольская средняя образовательная школя имени Героя Советского Союза Николая Михайловича Королёва, Вербиловский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района